Волим — топоним в России:

Реки 
 Волим (приток Вишерки) — река, протекает в Пермском крае, Республике Коми. 
 Волим (приток Вишеры) — река, протекает в Пермском крае, Республике Коми. 
 Волим (приток Яйвы) — река, протекает в Пермском крае.

Населённые пункты 
 Волим — деревня в Сысольском районе Коми.
 Волим — бывшая деревня на территории, подчинённой городу Добрянке Пермского края.